Bin-kali-szarri (akad. Bin-kali-šarrī, w transliteracji z pisma klinowego zapisywane bi-in-kà-lí-LUGAL-rí) – książę, syn akadyjskiego króla Naram-Sina, brat Szar-kali-szarri. Wymieniany w inskrypcjach trzech swych sług: Isinuma, skryby, Abi-iszara, też skryby i Asu (funkcja nieznana).

Przypisy

Bibliografia 
 Frayne D.R., Sargonic and Gutian Periods (2234-2113 BC), The Royal Inscriptions of Mesopotamia – Early Periods, tom 2, University of Toronto Press, 1993.

Mezopotamscy książęta
Akadyjczycy